Il singolare del torneo di tennis Toronto Indoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kevin Curren che ha battuto in finale Anders Järryd 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Anders Järryd (finale)
 Eliot Teltscher (semifinali)
 Kevin Curren (campione)
 Jimmy Arias (primo turno)

 Gene Mayer (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (quarti di finale)
 John Sadri (secondo turno)
 Bob Green (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toronto Indoor 1985